MKP est une abréviation pouvant notamment désigner :
le problème de Monge-Kantorovitch (en anglais, )
le problème du sac à dos multiple (en anglais, )
Le , un organisme de formation pour hommes